Tarentula peut désigner :
 Tarentula, un personnage de la série Animutants.